Pulai bezeichnet:
 Pulai (Fluss), Fluss in Malaysia

Pulai ist der Name von:
 Bence Pulai (* 1991), ungarischer Schwimmer
 Imre Pulai (* 1967), ungarischer Kanute